Le Xian de Yuli est une subdivision administrative du Xinjiang en République populaire de Chine ;
 La ville de Yuli est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.
 Yuli, film d'Icíar Bollaín sorti en 2018.